IHF Emerging Nations Championship 2017 – druga edycja IHF Emerging Nations Championship, oficjalnego międzynarodowego turnieju piłki ręcznej organizowanego przez IHF mającego na zadanie podniesienie poziomu sportowego rozwijających się męskich reprezentacji. Odbyła się w dniach 12–18 czerwca 2017 roku w Bułgarii, będąc jednocześnie jednym z etapów kwalifikacji do ME 2020.

W zawodach wzięło udział szesnaście reprezentacji, prócz Chin pozostałe należały do europejskiej federacji – w tym zespoły, które odpadły w pierwszej fazie kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2020, oraz te, które nie brały w nich udziału. Losowanie odbyło się 7 marca 2017 roku w Gabrowie i w jego wyniku utworzono cztery czterozespołowe grupy, cztery dni później opublikowano zaś harmonogram rozgrywek. W zawodach mogli brać udział gracze pomiędzy 16. a 24. rokiem życia, jednak każdy zespół mógł wystawić maksymalnie trzech zawodników powyżej tej granicy.

Zawody zostały zaplanowane do rozegrania w ciągu sześciu meczowych dni. Pierwsze trzy dni były przeznaczone na rozgrywaną systemem kołowym fazę grupową, po czym czołowe dwójki z każdej z grup awansowały do trzyrundowej fazy pucharowej. Tytuł obronili zawodnicy z Wysp Owczych, którzy w finale pokonali Turcję, trzecie miejsce zajęli zaś reprezentanci Kosowa – medaliści zawodów uzyskali jednocześnie awans do drugiej fazy kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2020.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Zawody były transmitowane na oficjalnym kanale YouTube bułgarskiego związku.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2017
2017 w piłce ręcznej
2017 w Bułgarii
Piłka ręczna w Bułgarii
Sport w Gabrowie
Sport w Wielkim Tyrnowie